Plaats in Indonesië
 Rembul (Bojong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Rembul (Randudongkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java